Гриценко, Юрий:

 Гриценко, Юрий Георгиевич (род. 1931) — советский и российский военный деятель, авиационный инженер.
 Гриценко, Юрий Михайлович (род. 1962) — российский грабитель и убийца. Примечания